Egvad (Ringkøbing-Skjern), plaats en voormalige gemeente in de huidige Deense gemeente Ringkøbing-Skjern
Egvad (parochie, Aabenraa)
Egvad (parochie, Ringkøbing-Skjern)